Терман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Терман, Мойше (1874—1917) — политический деятель, публицист.
 Терман, Фредерик Эммонс (1900—1982) — американский учёный; считается «отцом Кремниевой долины» (наряду с Уильямом Шокли).
 Терман, Эдмунд фон (1884—1951) — немецкий дипломат, офицер НСДАП и СС.